Ochrosphaera är ett släkte av svampar. Ochrosphaera ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Ochrosphaera